Maria I Stuart
 Maria, królowa Szkotów (film 1971)
 Maria, królowa Szkotów (film 2013)
 Maria, królowa Szkotów (film 2018)